Авангардский сельский округ

Российская Федерация

Тульская область 

Авангардский сельский округ Алексинского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

Авангардский сельский округ района Магжана Жумабаева